A Segunda División 1962-63-as szezonja volt a bajnokság harminckettedik kiírása. A bajnokságban két csoportra osztva 16-16 csapat vett részt.

1. csoport

2. csoport

Rájátszás

Osztályozó

Megjegyzések 

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2